Fahrenheit se poate referi la:
Fahrenheit, scară de temperatură, având ca unitate de măsură gradul Fahrenheit
Fahrenheit 451, un roman scris de Ray Bradbury
Fahrenheit 451 (film), un film realizat în 1966 pe baza romanului omonim
Fahrenheit 9/11, un film produs de Michael Moore